Internationale Arbeiter-Assoziation hat folgende Bedeutung:

 Internationale  Arbeiterassoziation, auch bekannt als die erste Internationale
 früherer Name der Internationalen ArbeiterInnen-Assoziation, einem Zusammenschluss anarchosyndikalistische Gewerkschaften